Бишкуп, Дражен — хорватский футболист.
 Бишкуп, Петар  (1918—1945) — югославский хорватский военный, партизан Народно-освободительной войны Югославии.